Az 1993-as wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét az amerikai Pete Sampras nyerte a szintén amerikai Jim Courier előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Pete Sampras (Bajnok)
  Stefan Edberg (Elődöntős)
  Jim Courier (Döntős)
  Boris Becker (Elődöntős)
  Goran Ivanišević (Harmadik kör)
  Michael Stich (Negyeddöntős)
  Ivan Lendl (Második kör)
  Andre Agassi (Negyeddöntős)

  Richard Krajicek (Negyedik kör)
  Andrij Medvegyev (Második kör)
  Petr Korda (Negyedik kör)
  Michael Chang (Harmadik kör)
  Wayne Ferreira (Negyedik kör)
  MaliVai Washington (Második kör)
  Karel Novacek (Első kör)
  Thomas Muster (Első kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények a tenniscorner.net honlapon

1993-as wimbledoni teniszbajnokság